Стефан Маковецький (ботанік)
 Стефан Маковецький (шляхтич)

Див. також 
 Маковецький